Okręty US Navy o nazwie USS "Kiowa":
 Pierwszy , później USS SP-711, był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-18.
 Drugi  był okrętem towarowym. W służbie w latach 1918-19.
, później ATF-72, był holownikiem. Wszedł do służby w 1943, przekazany Dominikanie w 1972.

Kiowa